Bestek (eetgerei)
 Bestek (bouwkunde), een gedetailleerd plan
 Bestek (installatietechniek), een gedetailleerd plan
 Bestek (scheepvaart), een scheepvaartterm
 Bestek'81, een nota van kabinet Van Agt-Wiegel die sociaal-economisch beleid tot en met 1981 beschrijft